Salpêtrière – jaskinia w południowej Francji, stanowisko archeologiczne
 Szpital Salpêtrière – szpital w Paryżu
 (11315) Salpêtrière – planetoida